Sarkis est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Sarkis est un prénom masculin, variante arménien de .

Sarkis peut être aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Sarkis († 362), ou Serge, officier romain, condamné à mort et décapité ; fêté le 7 février.

Personnalités portant ce nom ou ce pseudonyme 
 Elias Sarkis (1924-1985), Président de la République libanaise.
 Joseph Elian Sarkis (1856-1932), Homme de lettres et Bibliographe.
 Joseph Sarkis (1949-), Homme politique libanais
 Nicole Sarkis (née en 1955), karatéka française
 Sarkis (°1938-), de son vrai nom Zabunyan, artiste contemporain français, d'origine turque arménienne.
 Sarkis (1991), trafiquant d'armes dans le film La Totale ! de Claude Zidi. Rôle interprété par Jean Benguigui.

Références

Homonymie_de_patronyme